Гояс — штат в Центрально-западном регионе Бразилии. Административно разделён на 5 мезорегионов, 18 микрорегионов и 246 муниципалитетов. В списке представлены муниципалитеты штата в алфавитном порядке.

См. также 
 Гояс

Гояс